Сан Хосе де ла Лома има више значења:

 Сан Хосе де ла Лома (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Лома (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе де ла Лома (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику